

Cinema 
 Dahmer - Il cannibale di Milwaukee – film del 2002 diretto da David Jacobson
 My Friend Dahmer – film del 2017, diretto da Marc Myers

Musica 
 Dahmer – gruppo musicale canadese
 Dahmer – album dei Macabre del 2000

Persone 
 Jeffrey Dahmer (1960-1994) – criminale e serial-killer statunitense

Televisione 
 Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer – serie televisiva statunitense
 Conversazioni con un killer: Il caso Dahmer – documentario televisivo statunitense